Konsul kan syfta på:

 Konsul (utrikesförvaltning) – tjänsteställning vid en stats utrikesförvaltning verksam i utlandet
 Generalkonsul – titeln för den diplomat som förestår ett generalkonsulat.
 Honorärkonsul – en person som är bosatt på platsen och som är oavlönad
 Konsul (Rom) – titeln på den romerska republikens två likställda högsta ämbetsmän
 Prokonsul – en tidigare romersk konsul
 Konsul (medeltiden) – titel på personer i medeltida franska och italienska städer
 Konsul – titel under grekiska frihetskriget i Argos, se Argos (stad)
 Kosul (Paraguay) – titel för stats- och regeringschef i Paraguay 1811–1844
 Konsuln – opera av Gian Carlo Menotti

Se även
 Konsulat
 Konsult